Дмитрий Семеновский:
 Семеновский, Дмитрий Дмитриевич (род. 1945) — советский и российский дирижёр, хормейстер, концертмейстер, пианист, педагог и общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации.
 Семеновский, Дмитрий Николаевич (1894—1960) — поэт, мемуарист.